Омаров, Шамиль:
 Омаров, Шамиль Кехурзаевич (род. 1977) — заслуженный тренер Республики Дагестан, заслуженный тренер России.
 Омаров, Шамиль Магомедович (1936—не позднее 2020) — советский и российский дагестанский фармаколог.
 Омаров, Шамиль Махмудович (род. 1994) — российский и итальянский борец вольного стиля.